

События 
 Первое летописное упоминание Бамбергской крепости, как «Castrum Babenberch».
 В Критском походе греков участвует русская эскадра с 700 человек экипажа.
 1 августа — Сицилия. Арабы взяли Таормину.
 Завоевание Балеарских островов мусульманами.
 Греки утратили Сицилию.
 Мутадид умер, его сын Муктафи стал халифом.
 902—908 — Халиф Али ал-Муктафи.
 902-ок.1500 — Династия зависимых правителей Саффаридов в Систане.
 Карматские волнения в Хорасане.
 902—983 — Династия Мусафиридов в Гиляне.
 902—941 — Эмир Гиляна Мухаммад.

Скончались 
 жена англосаксонского короля Альфреда Великого Эльсвита

См. также